37-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1996 () проводился в городе Тандер-Бей (Онтарио) c 17 по 25 февраля 1996 года. В провинции Онтарио чемпионат проводился в 7-й раз, в Тандер-Бее — впервые.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 1996, который состоялся в марте 1996 в городе Гамильтон (провинция Онтарио, Канада), а также выступать под этим наименованием на  Канады в 1997.

В турнире приняло участие 12 команд: 11 команд, представляющих провинции и территории Канады, и команда-победитель  (как «команда Канады»).

Чемпионом стала (4-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Онтарио (скип Мэрилин Бодо; для самой команды это была 2-я победа в чемпионатах), выигравшая в финале у команды, представлявшей провинцию Альберта (скип Шерил Куллман). 3—4 места разделили две остальные вышедшие в плей-офф команды: «команда Канады» (скип Конни Лалибёрте) и команда, представлявшая провинцию Саскачеван (скип Шерри Шейрич).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 12 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Занявшими третье место считаются как команда, проигравшая в плей-офф-2, так и команда, проигравшая в полуфинале.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; данные о запасных и тренерах взяты из: )

Результаты соревнований

Групповой этап 
Турнирная таблица после окончания группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейки за выход в плей-офф с 4-го места

Тай-брейки 

По результатам тай-брейков с 4-го места в плей-офф вышла «команда Канады».

Плей-офф

Итоговая классификация 

 команда, в чемпионате мира 1996 и чемпионате Канады 1997 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команда всех звёзд (All-Stars team)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяется состав команды. На этом чемпионате в последний раз определялся один состав команды, с  стали определять две команды (в первую входит лучший на каждой позиции, во вторую — второй по результату точности бросков).

 Приз за спортивное мастерство
(см. :en:Marj Mitchell Sportsmanship Award)

Приз, на чемпионате 1996 года названный в честь Эрлайн Уилсон (), получила Стефани Маршанд () (Квебек).

Примечания

Ссылки 
 1996 SCOTT TOURNAMENT OF HEARTS | Soudog's Curling History Site: Canadian Ladies Curling Champions
 1996 Scott Tournament of Hearts Coverage on CurlingZone

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1996
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 1996

1996
Спорт в Канаде в 1996 году
Спортивные соревнования в Тандер-Бее